Majd peut désigner :

Partis politiques 

 Al Majd, un parti politique tunisien ;
 Mouvement algérien pour la justice et le développement, un parti politique algérien.

Patronyme 

 Hamid Majd Teymouri (1953-), joueur de football international iranien ;
 Mohammed Majd (1940-2013), acteur marocain.

Prénom 
 
Patronyme marocain